Ива́н Бесе́дин:
 Беседин, Иван Сергеевич (род. 1954) — советский российский железнодорожник, начальник Московского метрополитена (2011—2014).
 Беседин, Иван Фёдорович (1914—1986) — полный кавалер ордена Славы.